Bundestagswahlkreis 283 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Emmendingen – Lahr (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Lörrach – Müllheim (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Altmark (1990 bis 1998)